Села:
 Райполе — Дніпропетровська область, Межівський район
 Райполе — Дніпропетровська область, Софіївський район